USS Lansdale je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Lansdale (DD-101) 
 USS Lansdale (DD-426) 
 USS Lansdale (DD-766)

Lansdale